Miejscowości w USA:
 Swisher – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Swisher (ang. Swisher County) – w stanie Teksas